EDR steht als Abkürzung für:

 Electrodermal Response, siehe Elektrodermale Aktivität
 elliptical depolarization ration, englische Bezeichnung für das elliptische Depolarisationsverhältnis bei Radar-Messungen
 Ems Dollart Region, ein deutsch-niederländischer Zweckverband
 Endpoint Detection and Response
 Enhanced Data Rate, Bluetooth-Standard mit verbesserter Datenrate
 European Depositary Receipt, ein auf Euro lautender Hinterlegungsschein für Aktien
 European Drawer Rack, ein Forschungsmodul für die Internationale Raumstation
 Event Data Recorder, ein Aufzeichnungsgerät in Fahrzeugen, um Unfallhergänge rekonstruieren zu können
 Experimenterende Danske Radioamatører, dänischer Funkamateurverband

ED-R steht für ein Flugbeschränkungsgebiet

EDR